Robert Karlsson (1969), Zweeds golfer
 Robert Karlsson (1988), Zweeds golfer
 Robert Karlsson (voetballer) (1983), Zweeds voetballer